Juhász Anna (1947) Balázs Béla-díjas szinkronrendező
 Juhász Anna (1980) irodalmár, kulturális menedzser